Барио Санта Сесилија има више значења:

 Барио Санта Сесилија (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Санта Сесилија (Сан Кристобал Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Сесилија (Сантијаго Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику